Franciaország
Saint-Clément, település Aisne megyében
Saint-Clément, település Allier megyében
Saint-Clément, település Ardèche megyében
Saint-Clément, település Cantal megyében
Saint-Clément, település Corrèze megyében
Saint-Clément, település Gard megyében
Saint-Clément, település Meurthe-et-Moselle megyében
Saint-Clément, település Yonne megyében